TV8 oder TV 8 steht für:

Fernsehsender:
 TV8 (Italien) in Italien
 TV8 (Litauen) in Litauen
 TV8 (Mongolei) in der Mongolei
 TV8 (Schweden) in Schweden
 TV8 (Slowakei) in der Slowakei
 TV8 (Türkei) in der Türkei

Sonstiges:
 TV8 (Magazin), französischsprachiges Magazin in der Schweiz
 CBC TV 8, Rundfunksender auf Barbados

Abkürzung